Kloster Nazareth steht für:

 Kloster Störmede, Augustinerinnenkloster bei Geseke, Nordrhein-Westfalen
 Trappistinnenabtei Nazareth in Brecht, Bistum Antwerpen, Belgien